Martin Lewis peut désigner :
 Martin Lewis (1881-1962), graveur américain ;
 Martin Lewis (1975-), joueur de NBA.

Voir aussi 
 Martin Lewis Perl (1927-2014), physicien américain
 Martin and Lewis, duo comique américain
 Lewis Martin (1894-1969), acteur américain